Tiemblo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Populus alba.
El nombre común de la planta Populus nigra.
 El nombre común del árbol Populus tremula.